

Références

Nom de bateau